Milito je lahko:
 Diego Milito - argentinski nogometaš
 Gabriel Milito - argentinski nogometaš